Los términos Lupin y otros similares pueden referirse:

Literatura, publicaciones 
 a Lúpin, una revista de historietas argentina;

Personajes de ficción 
 a Arsenio Lupin, un ladrón de guante blanco de las novelas de detectives del escritor francés Maurice Leblanc;
 a Lúpin, un personaje de historietas de las revistas Lúpin y Pinlu;
 a Remus Lupin, un personaje de la saga Harry Potter;
 a Lupin, una serie de Netflix de 2021;

Premios, homenajes, y distinciones 
 al Premio Lupin (en francés, Prix Lupin), una carrera hípica que se desarrollaba en el mes de mayo en el hipódromo de Longchamp, en Francia;

Botánica 
 a Lupinus, un género de leguminosas, con alrededor de 200 especies originarias del Mediterráneo;
 a Lupinus albus, una especie de las leguminosas, de la familia Fabaceae y de la subfamilia Faboideae.